Amerikai Egyesült Államok
Ravenswood (Chicago)
Ravenswood (Indianapolis)
Ravenswood (Nyugat-Virginia)
Ravenswood (Queens)

egyéb
Ravenswood (televíziós sorozat)